Uddybende artikel: Rogers Cup 2010

Elena Dementieva var forsvarende mester, men tabte i tredje runde til Zheng JieZheng Jie, 7–6(3), 6–4.
Caroline Wozniacki vandt finalen over Vera Zvonareva 6–3, 6–2.

Kvindernes seeding 

Top otte spiller trådte først ind i turneringens anden runde.

  Jelena Janković (Anden Runde)
  Caroline Wozniacki (Mester)
  Venus Williams (udgik med knæskade)
  Elena Dementieva  (Tredje Runde)
  Kim Clijsters (Kvartfinalerne)
  Francesca Schiavone (Kvartfinalerne)
  Agnieszka Radwańska (Tredje Runde)
  Vera Zvonareva (Finale)
  Li Na (Tredje Runde)

<li> Victoria Azarenka (Semifinale, træk sig)
<li> Svetlana Kuznetsova (Semifinale)
<li> Maria Sharapova (Træk sig med skade i venstre fod)
<li> Yanina Wickmayer (Anden Runde)
<li> Shahar Pe'er (Første Runde)
<li> Flavia Pennetta (Tredje Runde)
<li> Aravane Rezaï (Anden Runde)
<li> Marion Bartoli (Kvartfinale)
<li> Nadia Petrova ''(Anden Runde)

finalerne

Sektion 4

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4 

WTA Tour 2010